

Geografia

Austria 
 Blumau-Neurißhof – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden
 Bad Blumau – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Niemcy 
 Blumau – dzielnica Kronach